Raider o Raiders (razziatore in inglese) può riferirsi a:

Autoveicoli 
 Dodge Raider, autoveicolo
 Mitsubishi Raider, autoveicolo

Marina 
HMS Raider - pattugliatore classe archer
Marine Raider - membri delle forze speciali del U.S. Marine Corps

Finzione 
 Cylon Raider, o semplicemente Raider, astronave delle serie televisive di Battlestar Galactica
 GAT-X370 Raider Gundam, mobile suit dalla serie Gundam SEED

Sport 
 Raider, wrestler italiano

Squadre 
 Adelaide Raiders, società calcistica australiana
 Canberra Raiders, società rugbistica australiana
 Las Vegas Raiders, società di football americano statunitense
 Rochester Raiders, società di football a 8 statunitense
 Texas Tech Red Raiders, squadre di vari sport appartenenti alla Texas Tech University
 Tirol Raiders, società di football americano austriaca
 Wodonga Raiders Football Club, società calcistica australiana

Musica
 Raider, gruppo musicale statunitense

Altro 
 Raider, in economia, termine che indica un imprenditore finanziario
 Paul Revere & the Raiders, gruppo musicale garage rock statunitense
 Raider, altro nome del Twix
 Raider, branca dell'associazione scout italiana Assoraider, che raccoglie ragazzi dai 18 ai 28 anni.

Pagine correlate
The Raiders
Space Raiders